BPZ steht für:
 Baustellen-Panzerleitung, für Baustellen geeignetes, verstärkt geschütztes Stromkabel nach BGI 608
 Belavin–Polyakov–Zamolodchikov equation, Gleichung zu konformen Feldtheorien von Belawin, Poljakow und Samolodtschikow

BPz steht für:
 Bergepanzer, gepanzertes Kettenfahrzeug zum Bergen und Abschleppen von schwerem Gerät

bpz steht für:
 Bilba (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der fabronischen Sprachen

Abkürzung